«Заре́ченские женихи́» — советский короткометражный художественный телевизионный фильм, поставленный дебютантом Леонидом Миллионщиковым на киностудии «Мосфильм» по мотивам рассказа Алексея Леонова «Близненские женихи».

Сюжет 
Деревенский щёголь и ловелас Пётр Бычков наконец-то решает жениться, неверно растолковав шутливые слова деревенской девушки Тани Трифоновой о том, чтобы он приезжал к ней. И он приезжает вместе с весёлым дедом-сватом Коротайкой, но получает от «невесты» отказ, так как она влюблена в шофёра Мишку, вместе с которым и сбегает от незадачливого жениха на санях Коротайки…

В ролях 
 Евгений Леонов — Семён Захарович Коротайка, сват
 Виктор Филиппов — Пётр Игнатович Бычков, деревенский ловелас, «жених»
 Тамара Совчи — Таня Трифонова, «невеста»
 Олег Видов — Мишка Чернышёв, шофёр, настоящий возлюбленный Тани
 Варвара Владимирова — мать Тани
 Пётр Любешкин — Сергей Трифонов, отец Тани
 Ия Маркс — Мавра Кузминична, бабка Петра
 Дая Смирнова — Полина, сестра Мишки
 Жанна Александрова — Светка, подруга Тани
 Розалия Колесова — Прасковья
 Валентина Ананьина — Клаша
 Валентина Березуцкая — Варвара, любопытная соседка
 Зоя Исаева — любопытная соседка
 Анна Строганова — любопытная соседка (в титрах указана как А. Строгонова)
 Олеся Иванова — любопытная соседка (в титрах указана как А. Иванова)
 Виктор Маркин — Виктор Васильевич, режиссёр самодеятельного театра
 Николай Погодин — шофёр
 Александр Лебедев — шофёр
 Юрий Мартынов — Коля, актёр самодеятельного театра

Съёмочная группа

Интересные факты 
 В фильме звучит песня «У всех по-разному» (музыка Евгения Птичкина, слова Игоря Шаферана) в исполнении Зои Харабадзе и Владислава Лынковского. Также, в сцене сна Бычкова, звучит песня «Каникулы любви» (музыка Хироси Миягава, слова Токико Иватани) в исполнении Эми Ито и Юми Ито, весьма популярная в СССР.
 Многие актёры, принимавшие участие в этом фильме, впоследствии снимались также в двух других фильмах Леонида Миллионщикова — «Меж высоких хлебов» и «Живите в радости».

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Зареченские женихи» на YouTube.
 Фильм «Зареченские женихи» на сайте Культура.рф.

Короткометражные телефильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Леонида Миллионщикова